Incroyable mais vrai est le titre de plusieurs œuvres :

 Incroyable mais vrai !, émission de télévision française diffusée entre 1981 et 2017 ;
 Incroyable mais vrai, premier épisode de la saison 5 de Grimm diffusé en 2011 ;
 Incroyable mais vrai, film de Quentin Dupieux sorti en 2022.